Ло́мске () — населённые пункты в Германии

 Ломске — деревня в коммуне Нешиц, Верхняя Лужица, район Баутцен
 Ломске — деревня в коммуне Радибор, Верхняя Лужица, район Баутцен